Кубок наций Персидского залива по футболу 1976 года — 4-й розыгрыш Кубка наций Персидского залива. Турнир проходил с 26 марта по 15 апреля в столице Катара Дохе.

Схема 
Семь команд проводили друг с другом по одной встрече. Команда, набравшая по итогам 6 игр наибольшее количество очков, становилась обладателем Кубка Персидского залива. По итогам игр в группе сборные Кувейта и Ирака набрали по 10 очков, и между ними был проведен «Золотой матч».

Участники 
В турнире принимали участие 7 сборных:
  — организатор
  — действующий обладатель
 
 
 
  Оман

Турнирная таблица

Результаты матчей

Золотой матч

Итог

Бомбардиры 
9 мячей:
  Джассим Якуб

8 мячей:
  Фаисал аль-Дахаил

6 мячей:
  Абдулазиз аль-Анбери

5 мячей:

  Али Хазим

  Мансур Муфта

4 мяча:

  Мухаммед Бухрам

  Саба Абдулджалиль

  Казим Валь

3 мяча:

  Фаля Хасан

  Сулейман аль-Масс

  Халид Сарур

2 мяча:

  Ахмад аль-Таи
  Ахмад Субехи

  Ахмад Умар Фустик

  Мухаммед аль-Мугним

1 мяч:

  Джассим аль-Дауди
  Джухар аль-Масс
  Султан Башир
  Халиль Шуваир
  Муджбиль Фартус
  Али Хусейн
  Саиф аль-Хаджри

  Сауд Бухамад
  Фарук Ибрахим
  Хусейн Мухаммед
  Джассим Абдулла
  Раджаб Абдулрахман
  Аваз Мубарак
  Салим Бушнаин

  Мубарак аль-Алави
  Муслим аль-Алави
  Хамад Хариб
  Султан Насиб
  Хамед Субехи
  Иса Халифа

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

1976
Международные соревнования по футболу в Катаре
Март 1976 года
Апрель 1976 года
1970-е годы в Катаре
Международные спортивные соревнования в Дохе
Футбол в Азии в 1976 году